Il singolare del Jakarta Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paul Haarhuis era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Younes El Aynaoui.

Sjeng Schalken ha battuto in finale 6–3, 6–2 El Aynaoui.

Teste di serie

  Paul Haarhuis (semifinali)
  Gilbert Schaller (quarti di finale)
  Javier Sánchez (primo turno)
  Jacco Eltingh (secondo turno)

 Sjeng Schalken (campioni)
 Karim Alami (primo turno)
 Guillaume Raoux (quarti di finale)
 Jan Apell (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Jakarta Open 1996
ATP Tour 1996